Ламбрехт Виссхер (1634 — позже 1677) — голландский  .

Родился в Харлеме. Младший брат Корнелиса Виссхера (1629—1662) и старший для Яна Виссхера (1636 — после 1691).

Жил, главным образом, в Риме, где исполнил — вместе с Блумартом и Спирре — ряд гравюр с картин Пьетро Берреттини и портретов разных мастеров.

Примечания 

Гравёры Нидерландов
Гравёры XVII века